Arapović ist der Familienname folgender Personen:
 Emina Arapović (* 1984), kroatische Rocksängerin
 Franjo Arapović (* 1965), kroatischer Basketballspieler
 Selma Arapović (* 1976), österreichische Politikerin (NEOS)
 Vitomir Arapović (* 1951), bosnien-herzegowinischer Schachspieler
 Vladimir Arapović (* 1983), bosnischer Tennisspieler